Herr steht für:
 Herr, Anrede
 Herr (Titel), Besitzer einer Herrschaft im Mittelalter
 Herr (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Herr, Umschreibung des hebräischen Gottesnamens JHWH
 Herr, führende Person im Tanzsport, siehe Paartanz
 L. Herr KG, Modelleisenbahnhersteller
 Mount Herr, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Her